|-
|(87251)||2000 OV49|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,185|| align=right|9,68|| align=right|4,379||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87252)||2000 OM50|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,306|| align=right|12,00|| align=right|4,202||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87253)||2000 OT50|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,282|| align=right|5,00|| align=right|4,115||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87254)||2000 OY52|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|2,76|| align=right|4,301||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87255)||2000 OB53|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,075|| align=right|12,91|| align=right|5,167||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87256)||2000 ON53|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,167|| align=right|11,65|| align=right|4,261||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87257)||2000 OO53|| align=right|13,9|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|12,33|| align=right|4,038||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87258)||2000 OP53|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,146|| align=right|13,63|| align=right|4,336||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87259)||2000 OW53|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,100|| align=right|11,51|| align=right|4,486||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87260)||2000 ON54|| align=right|16,9|| align=right|2,557|| align=right|0,107|| align=right|5,01|| align=right|4,089||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87261)||2000 OQ55|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|4,118||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87262)||2000 OC56|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,102|| align=right|4,46|| align=right|4,134||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87263)||2000 OB57|| align=right|15,2|| align=right|2,510|| align=right|0,108|| align=right|2,98|| align=right|3,976||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87264)||2000 OY57|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,113|| align=right|7,33|| align=right|3,657||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87265)||2000 OL58|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,251|| align=right|5,10|| align=right|3,671||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87266)||2000 OK59|| align=right|17,2|| align=right|2,526|| align=right|0,252|| align=right|2,75|| align=right|4,013||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87267)||2000 OM59|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,099|| align=right|6,33|| align=right|4,036||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87268)||2000 OR59|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,180|| align=right|4,72|| align=right|4,087||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87269)||2000 OO67|| align=right|9,2|| align=right|525|| align=right|0,961|| align=right|20,08|| align=right|11999||SDO||29. julij 2000||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(87270)||2000 OR69|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,108|| align=right|9,84|| align=right|5,097||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(87271)||2000 PY3|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,131|| align=right|5,68|| align=right|4,128||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87272)||2000 PL4|| align=right|14,7|| align=right|2,810|| align=right|0,118|| align=right|2,30|| align=right|4,709||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87273)||2000 PP7|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,343|| align=right|12,20|| align=right|4,097||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87274)||2000 PB8|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,188|| align=right|13,45|| align=right|4,206||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87275)||2000 PZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,486|| align=right|0,121|| align=right|12,47|| align=right|3,919||MBA||4. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(87276)||2000 PE9|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,124|| align=right|23,30|| align=right|5,614||MBA||6. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(87277)||2000 PR11|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|14,22|| align=right|4,262||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87278)||2000 PT11|| align=right|14,1|| align=right|2,750|| align=right|0,273|| align=right|11,18|| align=right|4,561||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87279)||2000 PX11|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,200|| align=right|16,05|| align=right|4,169||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87280)||2000 PF12|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,238|| align=right|14,43|| align=right|4,251||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87281)||2000 PV12|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,193|| align=right|13,46|| align=right|4,353||MBA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87282)||2000 PW12|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,154|| align=right|12,43|| align=right|5,300||MBA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87283)||2000 PX12|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,181|| align=right|13,10|| align=right|4,662||MBA||8. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87284)||2000 PE14|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,146|| align=right|1,44|| align=right|4,387||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87285)||2000 PT14|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,091|| align=right|3,73|| align=right|4,448||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87286)||2000 PW14|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,104|| align=right|7,52|| align=right|3,735||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87287)||2000 PR16|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,105|| align=right|8,27|| align=right|3,705||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87288)||2000 PY16|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|2,95|| align=right|3,713||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87289)||2000 PC17|| align=right|14,9|| align=right|2,868|| align=right|0,009|| align=right|2,57|| align=right|4,856||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87290)||2000 PF18|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,211|| align=right|1,46|| align=right|4,199||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87291)||2000 PG18|| align=right|15,2|| align=right|2,886|| align=right|0,181|| align=right|2,54|| align=right|4,903||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87292)||2000 PZ19|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,219|| align=right|5,20|| align=right|3,760||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87293)||2000 PK20|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,141|| align=right|3,66|| align=right|4,059||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87294)||2000 PR20|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,173|| align=right|5,93|| align=right|4,076||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87295)||2000 PT20|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,143|| align=right|7,18|| align=right|4,070||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87296)||2000 PK23|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,114|| align=right|0,92|| align=right|5,006||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87297)||2000 PL23|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|10,76|| align=right|4,245||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87298)||2000 PA24|| align=right|16,5|| align=right|2,550|| align=right|0,222|| align=right|1,10|| align=right|4,071||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87299)||2000 PU24|| align=right|13,4|| align=right|3,191|| align=right|0,240|| align=right|15,91|| align=right|5,699||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87300)||2000 PF25|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,221|| align=right|5,57|| align=right|4,162||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87301)||2000 PT25|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,123|| align=right|14,36|| align=right|4,042||MBA||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87302)||2000 PV25|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,111|| align=right|11,26|| align=right|4,135||MBA||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87303)||2000 PJ26|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,280|| align=right|12,35|| align=right|5,662||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87304)||2000 PY26|| align=right|15,3|| align=right|2,480|| align=right|0,228|| align=right|4,31|| align=right|3,904||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87305)||2000 PB27|| align=right|13,9|| align=right|2,692|| align=right|0,141|| align=right|11,05|| align=right|4,416||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87306)||2000 PR27|| align=right|12,8|| align=right|2,757|| align=right|0,210|| align=right|34,31|| align=right|4,578||MBA||10. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87307)||2000 PA28|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,226|| align=right|9,57|| align=right|3,806||MBA||7. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87308)||2000 PY28|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,198|| align=right|12,93|| align=right|4,144||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87309)||2000 QP|| align=right|17,6|| align=right|,848|| align=right|0,464|| align=right|34,75|| align=right|,781||ATN||21. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87310)||2000 QE1|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,257|| align=right|8,51|| align=right|4,125||MBA||23. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87311)||2000 QJ1|| align=right|16,5|| align=right|1,590|| align=right|0,513|| align=right|7,69|| align=right|2,005||APL||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87312)||2000 QK1|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,146|| align=right|13,09|| align=right|4,160||MBA||23. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87313)||2000 QB3|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,174|| align=right|3,46|| align=right|4,036||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87314)||2000 QJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,178|| align=right|6,72|| align=right|3,846||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87315)||2000 QV4|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|1,92|| align=right|4,103||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87316)||2000 QL5|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,159|| align=right|5,27|| align=right|4,281||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87317)||2000 QM5|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,156|| align=right|2,45|| align=right|4,266||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87318)||2000 QS8|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|8,71|| align=right|4,545||MBA||24. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87319)||2000 QD9|| align=right|14,1|| align=right|2,547|| align=right|0,146|| align=right|12,47|| align=right|4,065||MBA||25. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87320)||2000 QX9|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,312|| align=right|0,94|| align=right|5,373||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87321)||2000 QA10|| align=right|16,1|| align=right|2,758|| align=right|0,239|| align=right|1,86|| align=right|4,578||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87322)||2000 QX10|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|11,64|| align=right|4,011||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87323)||2000 QB11|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,130|| align=right|4,69|| align=right|3,813||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87324)||2000 QH11|| align=right|15,7|| align=right|2,493|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|3,935||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87325)||2000 QM11|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,214|| align=right|7,02|| align=right|4,070||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87326)||2000 QV13|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,103|| align=right|8,22|| align=right|4,123||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87327)||2000 QZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,115|| align=right|2,74|| align=right|4,228||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87328)||2000 QC17|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,090|| align=right|2,79|| align=right|3,898||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87329)||2000 QO17|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|1,19|| align=right|5,049||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87330)||2000 QJ18|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,156|| align=right|4,10|| align=right|4,104||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87331)||2000 QX18|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,100|| align=right|5,76|| align=right|4,189||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87332)||2000 QF19|| align=right|15,6|| align=right|2,895|| align=right|0,079|| align=right|1,23|| align=right|4,925||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87333)||2000 QB20|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,116|| align=right|15,64|| align=right|5,381||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87334)||2000 QK20|| align=right|16,0|| align=right|2,612|| align=right|0,202|| align=right|2,21|| align=right|4,220||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87335)||2000 QB21|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,235|| align=right|11,74|| align=right|4,195||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87336)||2000 QA22|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,013|| align=right|10,64|| align=right|5,391||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87337)||2000 QE22|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,226|| align=right|16,29|| align=right|4,178||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87338)||2000 QP22|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,181|| align=right|3,15|| align=right|4,318||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87339)||2000 QQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,309|| align=right|1,52|| align=right|4,080||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87340)||2000 QB23|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,108|| align=right|13,65|| align=right|4,088||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87341)||2000 QF23|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,087|| align=right|5,18|| align=right|3,856||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87342)||2000 QR23|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,258|| align=right|4,90|| align=right|4,107||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87343)||2000 QH25|| align=right|15,3|| align=right|1,824|| align=right|0,086|| align=right|22,87|| align=right|2,463||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87344)||2000 QM25|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,082|| align=right|28,89|| align=right|4,300||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87345)||2000 QX25|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,171|| align=right|28,96|| align=right|4,183||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87346)||2000 QZ27|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,126|| align=right|14,28|| align=right|4,385||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87347)||2000 QR28|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,142|| align=right|12,30|| align=right|4,172||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87348)||2000 QR29|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|5,309||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87349)||2000 QU29|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|5,253||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87350)||2000 QW29|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,221|| align=right|4,13|| align=right|3,707||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87351)||2000 QE31|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,057|| align=right|9,79|| align=right|4,086||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87352)||2000 QJ32|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|12,50|| align=right|4,267||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87353)||2000 QQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,193|| align=right|14,09|| align=right|4,212||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87354)||2000 QR33|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,248|| align=right|17,66|| align=right|4,619||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87355)||2000 QC36|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,047|| align=right|2,23|| align=right|4,236||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87356)||2000 QU36|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|3,84|| align=right|5,130||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87357)||2000 QN37|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|2,26|| align=right|3,830||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87358)||2000 QZ37|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,163|| align=right|2,87|| align=right|4,252||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87359)||2000 QQ39|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,186|| align=right|8,85|| align=right|4,002||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87360)||2000 QK42|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,043|| align=right|13,88|| align=right|4,117||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87361)||2000 QK43|| align=right|16,0|| align=right|2,854|| align=right|0,078|| align=right|1,45|| align=right|4,821||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87362)||2000 QS45|| align=right|14,3|| align=right|3,251|| align=right|0,261|| align=right|1,88|| align=right|5,861||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87363)||2000 QX45|| align=right|15,8|| align=right|2,663|| align=right|0,096|| align=right|2,25|| align=right|4,345||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87364)||2000 QA46|| align=right|16,2|| align=right|2,920|| align=right|0,084|| align=right|1,26|| align=right|4,988||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87365)||2000 QL46|| align=right|16,1|| align=right|2,451|| align=right|0,165|| align=right|1,28|| align=right|3,837||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87366)||2000 QA47|| align=right|17,0|| align=right|2,572|| align=right|0,179|| align=right|1,78|| align=right|4,125||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87367)||2000 QK47|| align=right|16,2|| align=right|2,475|| align=right|0,265|| align=right|5,09|| align=right|3,893||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87368)||2000 QT48|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,238|| align=right|4,61|| align=right|4,240||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87369)||2000 QB49|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,241|| align=right|5,06|| align=right|4,170||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87370)||2000 QY50|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,190|| align=right|13,43|| align=right|4,159||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87371)||2000 QD52|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|4,044||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87372)||2000 QP53|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,34|| align=right|3,722||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87373)||2000 QN54|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,296|| align=right|3,18|| align=right|4,374||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87374)||2000 QY54|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,186|| align=right|3,24|| align=right|4,605||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87375)||2000 QN55|| align=right|13,6|| align=right|3,323|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|6,057||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87376)||2000 QN57|| align=right|14,6|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|11,74|| align=right|3,653||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87377)||2000 QS58|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,144|| align=right|5,95|| align=right|4,145||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87378)||2000 QQ59|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,193|| align=right|4,97|| align=right|3,848||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87379)||2000 QU59|| align=right|15,8|| align=right|2,916|| align=right|0,079|| align=right|1,53|| align=right|4,978||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87380)||2000 QJ60|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,090|| align=right|15,13|| align=right|4,361||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87381)||2000 QE62|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|8,93|| align=right|4,154||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87382)||2000 QF62|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,212|| align=right|6,06|| align=right|4,117||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87383)||2000 QU62|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,094|| align=right|15,44|| align=right|4,441||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87384)||2000 QT63|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,217|| align=right|6,04|| align=right|4,206||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87385)||2000 QV63|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,235|| align=right|5,74|| align=right|4,220||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87386)||2000 QG65|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,268|| align=right|8,62|| align=right|4,009||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87387)||2000 QW65|| align=right|14,3|| align=right|2,662|| align=right|0,152|| align=right|12,11|| align=right|4,342||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87388)||2000 QL66|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,101|| align=right|15,12|| align=right|5,451||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87389)||2000 QT66|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,220|| align=right|7,03|| align=right|4,261||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87390)||2000 QN67|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,161|| align=right|12,45|| align=right|5,555||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87391)||2000 QY67|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,213|| align=right|4,00|| align=right|4,315||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87392)||2000 QB69|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,136|| align=right|14,53|| align=right|4,221||MBA||29. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87393)||2000 QA71|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,159|| align=right|10,19|| align=right|4,714||MBA||27. avgust 2000||Needville||Needville
|-
|(87394)||2000 QF72|| align=right|16,7|| align=right|2,532|| align=right|0,257|| align=right|1,19|| align=right|4,029||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87395)||2000 QP72|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|1,08|| align=right|3,756||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87396)||2000 QT72|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,262|| align=right|3,74|| align=right|4,064||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87397)||2000 QB73|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,089|| align=right|8,73|| align=right|4,116||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87398)||2000 QD73|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,144|| align=right|12,75|| align=right|4,257||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87399)||2000 QR73|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,156|| align=right|3,32|| align=right|4,229||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87400)||2000 QW73|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|5,214||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87401)||2000 QS74|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,202|| align=right|1,05|| align=right|4,213||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87402)||2000 QE75|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|13,41|| align=right|4,110||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87403)||2000 QH76|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,175|| align=right|3,34|| align=right|4,307||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87404)||2000 QK76|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,226|| align=right|1,71|| align=right|4,156||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87405)||2000 QP77|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,163|| align=right|1,48|| align=right|4,067||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87406)||2000 QC83|| align=right|15,6|| align=right|2,744|| align=right|0,062|| align=right|1,50|| align=right|4,544||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87407)||2000 QJ83|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,114|| align=right|15,16|| align=right|4,251||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87408)||2000 QN83|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,086|| align=right|3,17|| align=right|4,130||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87409)||2000 QU85|| align=right|15,5|| align=right|3,209|| align=right|0,133|| align=right|4,81|| align=right|5,748||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87410)||2000 QY86|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,122|| align=right|6,67|| align=right|4,092||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87411)||2000 QC88|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,144|| align=right|12,34|| align=right|4,140||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87412)||2000 QE88|| align=right|14,3|| align=right|2,536|| align=right|0,108|| align=right|12,71|| align=right|4,038||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87413)||2000 QU89|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,055|| align=right|8,23|| align=right|4,055||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87414)||2000 QB90|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,142|| align=right|7,40|| align=right|4,038||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87415)||2000 QA92|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,125|| align=right|4,26|| align=right|4,071||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87416)||2000 QM92|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|3,37|| align=right|4,157||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87417)||2000 QM93|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,112|| align=right|13,81|| align=right|4,188||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87418)||2000 QZ94|| align=right|15,9|| align=right|2,641|| align=right|0,094|| align=right|4,35|| align=right|4,292||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87419)||2000 QM95|| align=right|14,5|| align=right|3,191|| align=right|0,171|| align=right|6,17|| align=right|5,699||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87420)||2000 QN95|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,086|| align=right|13,97|| align=right|4,345||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87421)||2000 QS97|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,244|| align=right|3,28|| align=right|4,102||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87422)||2000 QE99|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,202|| align=right|4,49|| align=right|4,190||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87423)||2000 QW99|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,241|| align=right|4,90|| align=right|4,345||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87424)||2000 QY99|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,123|| align=right|5,08|| align=right|4,239||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87425)||2000 QJ100|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,192|| align=right|8,08|| align=right|4,200||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87426)||2000 QH101|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|5,55|| align=right|4,227||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87427)||2000 QE102|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,223|| align=right|10,54|| align=right|4,170||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87428)||2000 QY102|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,134|| align=right|8,23|| align=right|4,561||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87429)||2000 QM103|| align=right|15,7|| align=right|2,988|| align=right|0,078|| align=right|0,96|| align=right|5,164||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87430)||2000 QG104|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,129|| align=right|5,45|| align=right|4,396||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87431)||2000 QE105|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,088|| align=right|11,35|| align=right|5,121||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87432)||2000 QG105|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,142|| align=right|16,91|| align=right|4,062||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87433)||2000 QM105|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,254|| align=right|6,00|| align=right|4,277||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87434)||2000 QX105|| align=right|13,7|| align=right|3,212|| align=right|0,131|| align=right|8,39|| align=right|5,756||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87435)||2000 QH106|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|4,106||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87436)||2000 QO106|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,047|| align=right|3,11|| align=right|4,951||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87437)||2000 QC107|| align=right|15,3|| align=right|2,814|| align=right|0,138|| align=right|6,44|| align=right|4,719||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87438)||2000 QH107|| align=right|16,8|| align=right|2,534|| align=right|0,131|| align=right|3,65|| align=right|4,034||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87439)||2000 QZ108|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,127|| align=right|6,58|| align=right|5,517||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87440)||2000 QA110|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,164|| align=right|6,38|| align=right|4,017||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87441)||2000 QE110|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,118|| align=right|12,37|| align=right|4,200||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87442)||2000 QZ110|| align=right|15,8|| align=right|3,039|| align=right|0,123|| align=right|1,30|| align=right|5,297||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87443)||2000 QL111|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,228|| align=right|4,99|| align=right|4,188||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87444)||2000 QZ111|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,184|| align=right|15,51|| align=right|4,211||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87445)||2000 QM113|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,039|| align=right|4,12|| align=right|4,155||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87446)||2000 QO113|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,084|| align=right|0,73|| align=right|4,324||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87447)||2000 QR116|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,310|| align=right|4,92|| align=right|4,193||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87448)||2000 QA118|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,095|| align=right|14,00|| align=right|4,172||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87449)||2000 QF119|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,209|| align=right|7,06|| align=right|4,447||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87450)||2000 QB120|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,064|| align=right|14,61|| align=right|4,436||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87451)||2000 QD120|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|3,53|| align=right|4,149||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87452)||2000 QD121|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,043|| align=right|5,20|| align=right|4,469||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87453)||2000 QE121|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|15,59|| align=right|4,334||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87454)||2000 QG121|| align=right|15,0|| align=right|2,839|| align=right|0,180|| align=right|3,74|| align=right|4,783||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87455)||2000 QK122|| align=right|14,1|| align=right|2,791|| align=right|0,117|| align=right|5,49|| align=right|4,662||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87456)||2000 QM122|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,296|| align=right|6,86|| align=right|4,031||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87457)||2000 QR123|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,288|| align=right|1,46|| align=right|4,229||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87458)||2000 QK124|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,226|| align=right|13,05|| align=right|4,444||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87459)||2000 QL125|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,115|| align=right|9,96|| align=right|4,166||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87460)||2000 QR126|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,156|| align=right|3,81|| align=right|4,156||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87461)||2000 QD127|| align=right|16,4|| align=right|2,702|| align=right|0,152|| align=right|13,54|| align=right|4,440||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87462)||2000 QS127|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,200|| align=right|13,54|| align=right|4,404||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87463)||2000 QT128|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,119|| align=right|2,90|| align=right|4,275||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87464)||2000 QV129|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,210|| align=right|4,01|| align=right|4,104||MBA||31. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(87465)||2000 QU130|| align=right|15,9|| align=right|2,577|| align=right|0,304|| align=right|4,49|| align=right|4,135||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87466)||2000 QX130|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,236|| align=right|17,77|| align=right|4,536||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87467)||2000 QC131|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,132|| align=right|6,49|| align=right|3,659||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87468)||2000 QF131|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,148|| align=right|5,78|| align=right|3,853||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87469)||2000 QT131|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,253|| align=right|5,93|| align=right|4,142||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87470)||2000 QM133|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,087|| align=right|21,70|| align=right|4,081||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87471)||2000 QL134|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,121||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87472)||2000 QU135|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,276|| align=right|6,70|| align=right|4,132||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87473)||2000 QK137|| align=right|15,8|| align=right|2,624|| align=right|0,094|| align=right|7,84|| align=right|4,249||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87474)||2000 QF139|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,115|| align=right|4,53|| align=right|4,417||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87475)||2000 QM139|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,198|| align=right|5,00|| align=right|3,791||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87476)||2000 QH140|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,122|| align=right|4,26|| align=right|4,393||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87477)||2000 QN140|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,271|| align=right|8,70|| align=right|4,036||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87478)||2000 QM141|| align=right|14,3|| align=right|3,053|| align=right|0,092|| align=right|11,59|| align=right|5,332||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87479)||2000 QB143|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,104|| align=right|2,61|| align=right|5,418||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87480)||2000 QZ143|| align=right|16,6|| align=right|2,559|| align=right|0,255|| align=right|4,23|| align=right|4,092||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87481)||2000 QC144|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,142|| align=right|3,63|| align=right|4,328||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87482)||2000 QJ146|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,245|| align=right|9,65|| align=right|4,468||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87483)||2000 QN149|| align=right|14,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|9,13|| align=right|4,609||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87484)||2000 QD150|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,149|| align=right|10,21|| align=right|4,223||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87485)||2000 QT150|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,145|| align=right|13,20|| align=right|4,576||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87486)||2000 QQ153|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,152||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87487)||2000 QY153|| align=right|15,0|| align=right|2,619|| align=right|0,182|| align=right|10,94|| align=right|4,238||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87488)||2000 QG154|| align=right|14,5|| align=right|2,679|| align=right|0,128|| align=right|13,80|| align=right|4,383||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87489)||2000 QJ156|| align=right|14,8|| align=right|2,809|| align=right|0,173|| align=right|8,03|| align=right|4,707||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87490)||2000 QN156|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,141|| align=right|14,40|| align=right|4,435||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87491)||2000 QE157|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,130|| align=right|10,48|| align=right|4,365||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87492)||2000 QP158|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,161|| align=right|7,09|| align=right|4,682||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87493)||2000 QM159|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,070|| align=right|8,71|| align=right|4,308||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87494)||2000 QC161|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,114|| align=right|10,23|| align=right|5,142||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87495)||2000 QH162|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,132|| align=right|12,88|| align=right|4,544||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87496)||2000 QJ162|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,032|| align=right|7,18|| align=right|4,093||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87497)||2000 QX165|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,071|| align=right|10,65|| align=right|4,352||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87498)||2000 QX166|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,131|| align=right|15,10|| align=right|4,173||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87499)||2000 QE167|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,096|| align=right|14,41|| align=right|4,057||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87500)||2000 QS167|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|6,40|| align=right|4,191||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov